Jacques Roston – traduttore e insegnante francese
 Roston – villaggio del Derbyshire, in Inghilterra (Regno Unito)
 Rôstôn all'albese – piatto italiano tradizionale di Alba, in Piemonte (Italia)